Robert H. McNaught, född 1956, är en skottsk-australisk astronom.

Han var verksam vid Australian National University.

Minor Planet Center listar honom som R. H. McNaught och som upptäckare av 483 asteroider.

Han upptäckte även 82 kometer.

Asteroiden 3173 McNaught är uppkallad efter honom.

Upptäckter

Se även 
Astronomiska upptäckter av RH McNaught

Referenser 

Australiska astronomer
Födda 1956
Levande personer
Män
Brittiska astronomer under 1900-talet
Brittiska astronomer under 2000-talet